Der Begriff Nachtgebet bezeichnet

ein Gebet zu Beginn oder in der Nacht
das liturgische Gebet zu Beginn der Nacht, siehe Komplet 

Siehe auch